Bouwwerk
 Pim Mulierstadion, honkbalstadion in de Nederlandse stad Haarlem

Geslacht
 Mulier, Nederlands patriciërsgeslacht

Instituut
 Mulier Instituut, Nederlands sportonderzoeksinstituut

Personen met de achternaam Mulier
 Arthur Mulier, Belgisch politicus, industrieel, bestuurder en Vlaams activist
 Eco Haitsma Mulier, Nederlands burgemeester
 Gerard Haitsma Mulier, Nederlands burgemeester
 Gerrit Nicolaas Mulier, Nederlands politicus
 Johannes Haitsma Mulier, Nederlands burgemeester
 Pieter Mulier de Jonge, Nederlands kunstschilder en tekenaar
 Pieter Mulier de Oude, Nederlands kunstschilder en tekenaar
 Pim Mulier, Nederlands atleet en voetbalbestuurder
 Sijo Kornelius Haitsma Mulier, Nederlands ambtenaar en burgemeester
 Tjepke Mulier, Nederlands bestuurder
 Tjepke Haitsma Mulier, Nederlands burgemeester
 Willem Dirk Haitsma Mulier, Nederlands burgemeester

Sport
 SV Mulier, Nederlandse amateurvoetbalvereniging

Nederlandse of Vlaamse achternaam